ZY, combinaison des deux lettres Z et Y, peut faire référence à :
 ZY, Ada Air, compagnie aérienne d'Albanie selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 ZY, famille de satellites chinois.